Kostanjevica je lahko:


Naselje 

 Kostanjevica, Občina Šentrupert
 Kostanjevica na Krasu, Občina Miren - Kostanjevica
 Kostanjevica na Krki, Občina Kostanjevica na Krki

Občina 

 Občina Kostanjevica na Krki
 Občina Miren - Kostanjevica

Samostan 

 Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Gorici
 Cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki

Hrib 

 Kostanjevica, vzpetina južno od Nove Gorice
Kostanjevica, vzpetina (osamelec) na Ljubljanskem barju (367 m) pri Bevkah oz. Malem placu

Vodotok 

 Kostanjevica, potok, desni pritok Ščavnice pri Ljutomeru